Björkhagen kan syfta på:
 Björkhagen –  stadsdel i Stockholm
 Björkhagen (tunnelbanestation)
 Björkhagen, Ängelholms kommun – ort i Ängelholms kommun
 Björkhagen, Vanda stad – stadsdel i Vanda stad, fi. Koivuhaka
 Björkhagen, Pargas – bosättningsområde i Pargas stad, fi. Koivuhaka
 Björkhagen, Karleby – bosättningsområde i Karleby stad, fi. Koivuhaka